White Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Lake (North Carolina)
White Lake (South Dakota)
White Lake (Wisconsin)
White Lake (Michigan)